

Persone 
 John Cuff – ottico inglese
 John Cuff – politico inglese
 Leonard Cuff – dirigente sportivo, lunghista e crickettista neozelandese

Altro 
 Cuff – tecnica usata nel frisbee freestyle